

События 

 Январь — великий князь литовский Миндовг сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле.
 13 января — разгром вторгнувшихся в Улус Джучи хулагуидских войск силами Берке на берегу Терека.
 12 сентября — Миндовг убит заговорщиками. Княжество возглавил жмудский князь Тройнат, начало длительного периода внутренних беспорядков.
 2 октября — Битва при Ларгсе между норвежцами и шотландцами, не выявившая превосходства ни одной из сторон. В долгосрочной перспективе Шотландия оказывается в выигрыше, присоединив Гебридские острова.
 Битва при Любаве — победа прусского племени натангов во главе с Геркусом Мантасом над крестоносцами.
 Людовик IX Французский, по просьбе Генриха III Английского, объявляет Оксфордские постановления не имеющими силы. Начало Второй баронской войны в Англии.
 По смерти великого князя владимирского Александра Ярославича (Невского) его братья Ярослав и Андрей вступили в борьбу за великокняжеский стол. Спор был отдан на решение Берке, который передал великокняжеский ярлык Ярославу.
 Возможно, дата 6771 (1263) в искажённом виде представлена в берестяных записях новгородского мальчика Онфима, автора нескольких рисунков.
 Начало первой войны между Ахейским княжеством и Византией.
 Битва при Принице — победа Ахейского княжество над византийской армией.
 Генуя захватывает у венецианцев город Ханья на Крите.
 Торговый договор немецкого купечества с Новгородом, Полоцком и Смоленском.
 Правитель Киликийского царства Хетум, конийский султан Кылыч-Арслан IV и монгольский наместник Аргун-ака «собрались в Аракли для распределения крепостей и границ».
 Роман Михайлович Старый начал править в Чернигове, изгнав литовцев.

Вступили на престол 

 Графство Гольштейн-Киль — граф Адольф V Померанский (1263—1273).
 Королевство Норвегия — король Магнус VI (1263—1280; с 1261 — соправитель своего отца Хокона IV Старого).
 Трапезундская империя — император Андроник II Великий Комнин (1263—1266).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1263 году
 Ибн Таймия, мусульманский богослов.
 Михаил Глебович, князь Белозерский (1278—1279, 1286—1293).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1263 году
 Март — Мануил I Великий Комнин, трапезундский император.
 20 апреля — Иоанн I, граф Гольштейн-Киль.
 12 сентября — Миндовг, великий князь Литовский.
 14 ноября — Александр Невский, русский великий князь (род. 1220).
 16 декабря — Хокон IV, король Норвегии.
 Константин Пайл, отец Хетума I, царя Киликии, и Смбата Спарапета, полководца и историка.
 Октябрь — Степан Андреевич, русский князь.

См. также

Примечания